Il singolare del torneo di tennis Mendoza Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Johan Van Herck che ha battuto in finale Juan-Albert Viloca-Puig 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Franco Davín (primo turno)
 Jordi Arrese (primo turno)
 Assente
 Jordi Burillo (secondo turno)

 Alejo Mancisidor (primo turno)
 Hernán Gumy (secondo turno)
 Roberto Jabali (primo turno)
 Juan-Albert Viloca-Puig (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mendoza Challenger 1995